Клод Кан (; род. , ) — французский пианист.

Начал учиться игре на фортепиано в четырёхлетнем возрасте, с 10 лет занимался у Маргерит Лонг, затем у Розы Лежур, Ива Ната и Нади Буланже. Был удостоен премий и дипломов на фортепианных конкурсах имени Казеллы в Неаполе (1952), имени Листа в Будапеште (1956) и др.

Считался специалистом, прежде всего, по творчеству Фридерика Шопена, осуществил целый ряд записей. Исполнял и другие сочинения романтического стандартного репертуара, от Роберта Шумана до Сергея Рахманинова, а также французскую музыку (Габриэль Форе, Клод Дебюсси, Морис Равель и т. д.). В 1960-е гг. стал популярным персонажем светской хроники — в частности, благодаря тому, что вмонтировал маленькое пианино в свой автомобиль, чтобы репетировать во время езды.

В 1970 году основал в Париже пианистический конкурс, дав ему своё имя. С 1980 года конкурс проходил как международный, в дальнейшем вернулся к национальному формату. Среди его лауреатов были, в частности, Александр Таро и Игорь Каменц.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Пианисты Франции
Академические музыканты Франции